Hunnestad kan syfta på:

 Hunnestads socken – en socken i Halland, ingick i Himle härad
 Hunnestads landskommun – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1951
 Hunnestads församling – en tidigare församling i Göteborgs stift –2002
 Hunnestads kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Himledalens församling i Göteborgs stift
 Hunnestad, Varbergs kommun – en kyrkby i Hunnestads socken, Varbergs kommun
 Hunnestads distrikt – ett distrikt i Varbergs kommun och Hallands län 2016–
 Hunnestad, Ystads kommun – en by i Skårby socken, Ystads kommun
 Hunnestadsmonumentet – vikingatida monument i Skåne